Der Merino Muster ist ein Skimarathon in Neuseeland, der seit 1995 veranstaltet wird und seit 2014 zur Serie der Worldloppet-Läufe gehört. Die Veranstaltung wird jährlich im Skigebiet Snow Farm durchgeführt. Von 1995 bis 1997 wurden die Hauptläufe über 21 km in freier Technik ausgetragen. Seit 1997 führen die Hauptläufe über 42 km in freier Technik. Zudem findet ein Lauf über 21 km in freier Technik (Snow Rake) und ein Lauf über 7 km in freier Technik (Straggle Muster) statt. Bei den Männern konnten bisher der Kanadier Brian McKeever und der Pole Maciej Kreczmer den Hauptlauf je dreimal gewinnen. Die bisher erfolgreichste Läuferin ist die Polin Justyna Kowalczyk, die viermal den Hauptlauf gewann.

Sieger über 42 km Freistil

Weblinks 
Offizielle Website
Merino Muster auf worldloppet.com
Siegerliste des Rennens

Volkslanglauf
Sportveranstaltung in der Region Otago
Erstveranstaltung 1995